Ойген Бург (также Евгений Бург, ; ,  — , ) — немецкий актёр и кинорежиссёр. Отец актрисы Ханси Бург, спутницы жизни актёра Ханса Альберса.

Биография 
Ойген Бург впервые снялся в кино в 43 года, будучи уже известным театральным актёром. В 1916—1920 годах он снялся в более чем 90 немых кинолент. В 1930 году впервые снялся в звуковом фильме Der Greifer в роли шефа Скотланд-Ярда, а его партнёром выступил его ученик и протеже Ханс Альберс. После прихода к власти национал-социалистов Бург потерял контракт с UFA по причине своего еврейского происхождения и получил запрет на актёрскую деятельность. Он бежал, но был пойман и помещён в концентрационный лагерь Терезин, где и умер.

Фильмография 
 1914: Marketenderin
 1915: Robert und Bertram. Die lustigen Vagabunden
 1915: Nur eine Lüge. Colombine
 1915: Nahira. Die Hand am Vorhang
 1915: Der schwarze Moritz — Drehbuch
 1915: Der möblierte Herr
 1915: Das dunkle Schloß. (Der Hund von Baskerville. III. Teil)
 1916: Gräfin Lukani/Gaugräfin Fifi
 1916: Gaugräfin Fifi — Regie
 1916: Alles aus Gefälligkeit
 1917: Der karierte Regenmantel
 1917: Der Fall Hirn
 1917/1918: : Genie und Liebe
 1918: Im Schloß am See
 1918: Elly und Nelly
 1918: Du sollst nicht töten
 1918: Die Prinzessin von Montecuculi
 1918: Der Erbe von Skialdingsholm
 1918/1919: Liebe, die sich frei verschenkt
 1919/1920: Salome
 1919: Mutter Erde
 1919: Gezeichnete Mädchen
 1919: Eine Nacht, gelebt im Paradiese
 1919: Die da sterben, wenn sie lieben
 1919: Der violette Tod
 1919/1920: Das Land der Verheißung
 1919: Das Hexenlied
 1919: Das Geheimnis des Schafotts
 1919: Das Geheimnis der Wera Baranska
 1919: Das Abenteuer der Bianetta
 1920: Seelen im Sumpf
 1920: Oberst Chabert
 1920: Ninon de l’Enclos
 1921: Fridericus Rex
 1920/1921: Die große und die kleine Welt
 1920: Die Schmugglerin
 1920: Die Scheidungs-Ehe
 1920/1921: Die Diktatur der Liebe. 2. Die Welt ohne Liebe
 1920: Der wird geheiratet
 1920: Der Kelch der Keuschheit
 1921: Violet
 1921: Чёрная пантера / Die schwarze Pantherin
 1922: Wenn die Maske fällt
 1922: Mignon
 1922: Marie Antoinette, das Leben einer Königin
 1922/1923: Ein Kind — ein Hund
 1922: Die vom Zirkus. Die Zirkusdiva
 1922: Die Lüge eines Sommers
 1922: Der bekannte Unbekannte
 1922/1923: Alt-Heidelberg
 1923: S.O.S. Die Insel der Tränen
 1923/1924: Hotel Potemkin
 1923: Gobseck
 1924: Das schöne Abenteuer
 1926: Was ist los im Zirkus Beely?
 1926/1927: Rinaldo Rinaldini. Abenteuer eines Heimgekehrten
 1926: Современная Дюбарри — Eine Dubarry von heute
 1926: Die versunkene Flotte
 1926: Die lachende Grille
 1926: Die dritte Eskadron
 1926/1927: Die Jagd nach der Braut
 1926: Die Flucht in den Zirkus
 1926/1927: Der Zigeunerbaron
 1926: Das süße Mädel
 1926/1927: Das edle Blut
 1926: Achtung Harry! Augen auf!
 1927/1928: Wer das Scheiden hat erfunden
 1927: Sein größter Bluff
 1927: Schwere Jungens — leichte Mädchen
 1927/1928: Panik
 1927/1928: Mädchen, hütet Euch!
 1927: Herkules Maier
 1927: Glanz und Elend der Kurtisanen
 1927: Es zogen drei Burschen/Drei Seelen und ein Gedanke
 1927: Die Geliebte
 1927: Der Mann ohne Kopf
 1927: Das tanzende Wien. An der schönen blauen Donau. 2. Teil
 1928: Mädchenschicksale
 1928: Mann gegen Mann
 1928: Gaunerliebchen
 1928: Der erste Kuß
 1928: Der Adjutant des Zaren
 1929: Spielereien einer Kaiserin
 1929: Spiel um den Mann
 1929: Ohne Geld durch die Welt
 1929: Morgenröte
 1929: Ludwig der Zweite, König von Bayern. Schicksal eines unglücklichen Menschen
 1929: Jennys Bummel durch die Männer
 1929: Ja, ja, die Frau’n sind meine schwache Seite
 1929: Flucht in die Fremdenlegion
 1930: Der Greifer
 1930: «1914». Die letzten Tage vor dem Weltbrand
 1931: Мэри — Mary
 1931/1932: Holzapfel weiß alles
 1931: Elisabeth von Österreich
 1931: Der Stolz der 3. Kompanie
 1931/1932: Der Sieger
 1931: Der Draufgänger
 1932: Unmögliche Liebe/Vera Holgk und ihre Töchter
 1932: Teilnehmer antwortet nicht
 1932: Streichquartett
 1932/1933: Meine Frau — seine Frau
 1932: Der weiße Dämon

Примечания

Ссылки 
 filmportal.de
 Биография 
 Ойген Бург в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Актёры Германии
Актёры немого кино Германии
Кинорежиссёры Германии
Жертвы Холокоста